Chiddes kan syfta på:
 Chiddes, Nièvre
 Chiddes, Saône-et-Loire